Baracchino – ricevitore radio (in gergo)
Baracchino – frazione del comune di Sesto ed Uniti
Dina Baracchino – attrice italiana